Emil von Reznicek (1860-1945) – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Paula von Reznicek (1895-1976) – tennista tedesca

Variante "Řezníček" 
 Ferdinand von Řezníček (1868-1909) – pittore, caricaturista e illustratore austriaco 
 Jakub Řezníček (1988) – calciatore ceco
 Pavel Řezníček (1966) – attore ceco
 Václav Řezníček (1861-1924) – scrittore e giornalista ceco